Wolfshorn ist der Name folgender Berge:

 Wolfshorn (Rothaargebirge)
 Wolfshorn (Wasgau)

Siehe auch
 Wulfeshorn